Девід Кроненберг — канадський актор і кінорежисер,
 Кроненберг Іван Якович — ректор Харківського університету в 1826—1829 та 1833—1836 роках.
Прізвища